Antosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Antosaari (ö i Nyslott, lat 61,84, long 28,78), Södra Savolax, 
 Antosaari (ö i Nyslott, lat 61,97, long 29,31), Södra Savolax, 
 Antosaari (ö i S:t Michel), Södra Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar